John Elliot (1732-1808) – ufficiale scozzese
 John Elliot (1747-1787) – fisico e scienziato inglese
 John Elliot (1898-1988) – ingegnere britannico
 John Elliot (1914-1972) – cantautore statunitense
 John Elliot (1918-1997) – scrittore britannico

Pagine correlate 
John Elliott (disambigua)